Hockey (balsport)
 Hockey (gespeeld op een veld)
 IJshockey
 Bandy
 Zaalhockey
 Rolhockey
 Floorball
 Onderwaterhockey
 Sledgehockey
Beach Hockey

Overig:
 Hockey (band), een Amerikaanse newwaveband